Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.
 Le  de Budapest (Soroksár)
 Le  de Vienne (Liesing)